Grefberg ist der Familienname folgender Personen:

 Bo Grefberg (1917–1997), schwedischer Architekt
 Gustaf Grefberg (* 1974), schwedischer Musiker und Komponist
 Sonja Grefberg (* 1964), finnische Tischtennisspielerin